

Вірув — село в гміні Яблонна-Ляцька Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Вірув — село в гміні Ґрифіно Грифінського повіту Західнопоморського воєводства